Walter Troeltsch ist der Name folgender Personen:

*Walter Troeltsch (Ökonom) (1866–1933), deutscher Nationalökonom und Hochschullehrer
Walter Troeltsch (Politiker) (* 1928), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen